Анита Уорд (; род. 20 декабря 1956) — американская певица. Наиболее известна по своему дебютному синглу «Ring My Bell», возглавившему в 1979 году хит-парады США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии, Норвегии и Испании.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

См. также 
 Список танцевальных хитов №1 1979 года (Billboard)

Певцы и певицы США
Поп-музыканты США
Музыканты в жанре диско
Исполнители Epic Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Поп-вокалисты США
Выпускники Колледжа Руста